Lifeless – EP degli Eighteen Visions del 1997
Effetti personali (Lifeless) – romanzo di Mark Billingham del 2005